Scheurer bezeichnete ursprünglich den Verwalter einer Scheuer oder Scheune für landwirtschaftliche Abgaben. Es ist der Familienname folgender Personen:

 Alex Scheurer (* 1974), österreichischer Fernseh- und Hörfunkmoderator
 Alfred Scheurer (1840–1921), Schweizer Politiker
 Armin Scheurer (1917–1990), Schweizer Leichtathlet
 Auguste Scheurer-Kestner (1833–1899), französischer Chemiker, Industrieller und Politiker
 Christoph Scheurer (* 1956), deutscher Kommunalpolitiker (Zwickau)
 Eva Scheurer (* 1958), Schweizer Schauspielerin
 Karl Scheurer (1872–1929), Schweizer Politiker
 Kaspar Scheurer (1703–1759), österreichischer Augustiner und Theologe
 Michael Scheurer (* 1975), deutscher Bahnradsportler
 Rémy Scheurer (* 1934), Schweizer Politiker

 Uwe Scheurer (1933–2005), deutscher Fußballspieler
 Werner Scheurer (* 1941), deutscher Lehrer und Verfasser von Kunstführern

Siehe auch:
 Scheuerer
 Scheuern
 Scheuren